Savigny se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Marie Jules César Savigny
 Jules-César Savigny